Mols bezeichnet:
 Mols (Dänemark), Region in Dänemark
 Mols SG, Ortschaft in der Gemeinde Quarten, Kanton St. Gallen, Schweiz

Mols ist der Familienname folgender Personen:
 Manfred Mols (1935–2016), deutscher Politikwissenschaftler
 Michael Mols (* 1970), niederländischer Fußballspieler
 Niels Pedersen Mols (1859–1921), dänischer Tier- und Landschaftsmaler

MOLS ist eine Abkürzung für:
 mutually orthogonal latin squares, das sind paarweise orthogonale lateinische Quadrate